Amt Wetter ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Amt Wetter (Hessen), Verwaltungseinheit in der Landgrafschaft/dem Kurfürstentum Hessen
 Amt Wetter (Grafschaft Mark), Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Mark, Nordrhein-Westfalen
 Amt Wetter (Landkreis Hagen), Verwaltungseinheit im Landkreis Hagen, Nordrhein-Westfalen